Luci Corneli Escipió Asiàtic el Jove (en llatí Lucius Cornelius Scipio Asiaticus) va ser un magistrat romà, fill de Luci Corneli Escipió Asiàtic el Vell (Lucius Cornelius Scipio Asiaticus). Formava part de la gens Cornèlia, i era de la família dels Escipió, d'origen patrici. Va ocupar el càrrec de tribú militar.

A la seva tomba es troba la següent inscripció: "L. Corneli L. F. P. N. Scipio quaist. tr. mil. annos gnatus XXXIII. mortuos. Pater regem Antioco(m) subegit". Per la seva condició de questor cal suposar que és el mateix personatge que el questor Luci Corneli Escipió enviat a buscar a Prúsies II i portar-lo a Roma quan el rei de Bitínia va visitar Itàlia el 167 aC. La inscripció de la seva làpida diu també que va morir als 33 anys.

Referències 

Qüestors
Gens Cornèlia